Jaccard ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Jaccard (1905–1976), Schweizer Politiker
 Auguste Jaccard (1833–1895), Schweizer Geologe, Paläontologe und Kartograf
 Fernand Jaccard (1907–2008), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Gustave Jaccard (1809–1881), Schweizer Politiker
 Louis Jaccard (1848–1908), Schweizer Politiker
 Louis-Samuel Jaccard, Schweizer Politiker
 Marius Jaccard (1898–1978), Schweizer Eishockeyspieler
 Paul Jaccard (1868–1944), Schweizer Botaniker

Siehe auch:
 Jaccard-Koeffizient, Kennzahl der Mengenlehre
 Jacquard